Аспе може да се отнася за:
 Ален Аспе (р. 1947), френски физик
 Питер Аспе (р. 1953), фламандски писател